VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku
 VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni
 VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach
 VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie
 VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie
 VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
 VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
 VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie
 VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie